Пьедестал
 Постамент (геральдика)